Beckmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bede Beckmeyer (1873–1935), sri-lankischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kandy
 Uwe Beckmeyer (* 1949), deutscher Politiker (SPD), MdBB, MdB